Het BMR-vaccin, tegen de kinderziekten bof, mazelen en rodehond
 BMR (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Mheer in Limburg
 Bmr, de telegrafische verkorting van station Boxmeer.